La classe (The Class) – romanzo di Erich Segal del 1985
 The Class (Klass) – film del 2007 diretto da Ilmar Raag
 The Class - Amici per sempre (The Class) – serie televisiva statunitense